Rebane ist der Familienname folgender Personen:

 Alfons Rebane (1908–1976), estnischer Waffen-SS-Offizier
 Bill Rebane (* 1937), aus Lettland stammender, US-amerikanischer Spielfilmregisseur
 Hans Rebane (1882–1961), estnischer Journalist, Politiker und Diplomat
 Helju Rebane (* 1948), estnische Schriftstellerin
 Karl Rebane (1926–2007), estnisch-sowjetischer Festkörperphysiker und Hochschullehrer
 Ljubow Rebane (1929–1991), sowjetisch-estnische Physikerin und Hochschullehrerin